Бессоновский сельсовет — муниципальное образование и/или административно-территориальная единица в России:

 Бессоновский сельсовет — Белгородская область, Белгородский район.
 Бессоновский сельсовет — Пензенская область, Бессоновский район.
 Бессоновский сельсовет — Псковская область, Пустошкинский район.
 Бессоновский сельсовет — Саратовская область, Новоузенский район.

 упразднённые
 Бессоновский сельсовет — в Виноградовском и Воскресенском районах Московской области (до 1939, 1954—1977)